Johann von Gützkow ist der Name folgender Personen:

* Johann von Gützkow (Johann I. von Gützkow; † 1263/1269), Herr von Gützkow
 Johann II. (Gützkow) († nach 1314), Graf von Gützkow
 Johann III. (Gützkow) († 1334), Graf von Gützkow
 Johann IV. (Gützkow) († 1372), Graf von Gützkow
 Johann V. (Gützkow) († 1351), Graf von Gützkow